Парсела Нумеро Треинта и Синко има више значења:

 Парсела Нумеро Треинта и Синко (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Парсела Нумеро Треинта и Синко, Ехидо Насионалиста (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику